Das Rad des Schicksals steht für:

Spielkarten:
 Das Rad des Schicksals (Tarot), Trumpfkarte im Kartenspiel Tarot
 Das Rad des Schicksals, Trumpfkarte im Kartenspiel Troccas
 Das Rad des Schicksals, Trumpfkarte im Kartenspiel Troggu

Werke:
 Das Rad des Schicksals oder die Geschichte Tchoan-gsees, Werk von Karl Siegmund von Seckendorff (1783)
 Das Rad des Schicksals, Werk von Kate Elliott (2000)
 Das Rad des Schicksals, Titel auf Die Prophezeiung (Album) des Musikprojekts E Nomine (2003)